Гранха Санта Клара има више значења:

 Гранха Санта Клара (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Санта Клара (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику